A Song for You kan avse:
 A Song for You – en sång från 1970 skriven och ursprungligen framförd av rocksångaren och låtskrivaren Leon Russell
 A Song For You – ett studioalbum av den amerikanska rapparen Bizzy Bone från 2008
 A Song for You (musikalbum av The Carpenters) – ett album från 1972 av The Carpenters
 A Song for You (musikalbum av Temptations) – ett album från 1975 av Temptations